Béatrice steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Beatrice #Béatrice
 Protagonistin in Béatrice et Bénédict, Oper von Hector Berlioz

Siehe auch:
 Beatrice (Begriffsklärung)